SGS é um acrónimo que pode designar o seguinte:
 Sociedade Geral de Superintendência Filial portuguesa do grupo internacional SGS (em francês: Société Générale de Surveillance)
 Código ISO 3166 para as Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul (em inglês "South Georgia and South Sandwich");
 South Georgia Survey, conjunto de quadro expedições (1951-1957) levadas a cabo por V. Duncan Carse, que cartografaram o arquipélago da Geórgia do Sul;
 Svenska Genealogiska Samfundet (sueco para "Sociedade Genealógica Sueca");
 Sport Grupo Sacavenense, uma agremiação desportiva da cidade de Sacavém, Portugal.
 Shell Global Solutions, uma divisão da Royal Dutch Shell.

Desambiguação